Benoît Delhomme – direttore della fotografia francese
 Jake Delhomme – ex giocatore di football americano statunitense
 Rémy Delhomme – ex schermidore francese